Parietal (do latim tardio parietale), significa "relativo a parede". O termo é usado em Medicina para referir-se às paredes dos órgãos, como o estômago, intestinos, etc., e ainda para designar os seguintes termos anatômicos:

Decídua parietal;
Lobo parietal;
Osso parietal;
Peritônio parietal e
Pleura parietal.

Desambiguação